Nektar har flere betydninger:
Nektar (mytologi) – gudedrikken i græsk mytologi.
Nektar (planter) – saften i honninggemmerne hos planter.
Frugtnektar (drik) – drik fremstillet ved blanding af frugtsaft, vand og sukker (defineret i Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.)